Solidosagatta är ett släkte av pilmaskar. Solidosagatta ingår i familjen Sagittidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pilmaskar
Solidosagatta